

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Un planum (pluriel : plana) est une surface plate, horizontale et élevée, autrement dit un haut plateau ou une plaine élevée. Des plana ont notamment été décrits sur Vénus (exemple : Lakshmi Planum), Mars (exemple : Syrtis Major Planum), Io (Danube Planum) et Triton (exemple : Abatos Planum).

Biologie 
 En anatomie, le planum temporale est un gyrus du lobe temporal du cortex cérébral, situé sur la face supérieure du gyrus temporal supérieur, à l'intérieur de la scissure de Sylvius, postérieurement au gyrus de Heschl et en s'enfonçant dans le cerveau jusqu'à l'insula.
 En zoologie, Tecution planum est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Eutichuridae.

Culture et société

Entreprises 
 Planum GP Beograd est une entreprise serbe dont le siège social est à Belgrade. Travaillant principalement dans le secteur de la construction, elle entre dans la composition du BELEXline, l'un des trois indices de la bourse de Belgrade.